Alice Adams peut désigner :
 Alice Adams, roman de Booth Tarkington, prix Pulitzer en 1922 ;
 Alice Adams, film adapté du roman en 1923 ;
 Désirs secrets (titre original : Alice Adams), autre film adapté du même roman, en 1935 ;
 Alice Adams (1930-), artiste.